Delta-Welle (auch: Deltawelle) steht für:
 eine Veränderung im Elektrokardiogramm
 ein für den Schlaf typisches Elektroenzephalogramm